Исмагилов — фамилия. Известные носители:
 Исмагилов, Абдулла Гиниятович (1929—2010) — советский педагог и журналист, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РБ, главный редактор газеты «Совет Башкортостаны».
 Исмагилов, Анвар Айдарович (род. 1955) — российский поэт и бард, писатель, журналист.
 Исмагилов, Андрей Рафаилович (род. 1969) — российский рок-музыкант, поэт и композитор, ранее наиболее известный как участник состава группы «Земляне».
 Исмагилов, Дамир Гибадрахманович (род. 1959) — художник по свету, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Школы-студии МХАТ.
 Исмагилов, Загир Гарипович (1917—2003) — советский башкирский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, академик АН РБ.
 Исмагилов, Зинфер Ришатович (род. 1947) — советский и российский химик в области катализа, директор Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, академик РАН.
 Исмагилов, Равиль Барилович (1940—2020) — советский и российский скульптор, художник-прикладник, график, живописец, дизайнер интерьеров.
 Исмагилов, Рафаэль Ришатович (род. 1951) — агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Исмагилов, Рашид Фаатович (род. 1960) — российский государственный и общественный деятель.
 Исмагилов (Волигамси), Ринат Фазлетдинович (род. 1968) — российский художник-сюрреалист.
 Исмагилов, Рустам Равилевич (род. 1977) — российский художник, скульптор.
 Исмагилов, Саит Ахметович (1884—1970) — поэт, фольклорист, классик башкирской литературы. 
 Исмагилов, Сергей Валерьевич (род. 1978) — муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма», известный также как Саид Исмагилов.
 Исмагилов, Тимур Александрович (род. 1982) — российский композитор, пианист, аранжировщик.
 Исмагилов, Файзрахман Абдрахманович (род. 1955) — российский живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников Российской Федерации.
Исмагилова:

 Исмагилова, Лейла Загировна (род. 1946) — советский и российский башкирский композитор, пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998) и Башкирской АССР (1984).
 Исмагилова, Сания Нургалиевна (1932—2015) — российская татарская актриса, выступавшая на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина, народная артистка Республики Татарстан.

См. также

Примечания